R25 (Azerbeidzjan), een regionale weg in Azerbeidzjan
 R25 (België), een ringweg rond de Belgische stad Aarschot
 R25 (Ghana), een regionale weg in Ghana
 R25 (Zuid-Afrika), een provinciale weg in Zuid-Afrika
 BMW R25, een motorfiets van het merk BMW, geproduceerd in de jaren 1950-1951
 BMW R25/2, een motorfiets van het merk BMW, geproduceerd in de jaren 1951-1953
 BMW R25/3, een motorfiets van het merk BMW, geproduceerd in de jaren 1953-1956
 Renault 25, een automodel dat tussen 1984 en 1992 werd geproduceerd door Renault
 Renault R25, de auto van het team van Renault voor het Formule 1-seizoen in 2005